Бобылёво — название населённых пунктов.

Россия 
 Бобылёво — деревня в Брянском районе Брянской области.
 Бобылёво — деревня в Кумёнском районе Кировской области.
 Бобылёво — деревня в Окуловском районе Новгородской области.
 Бобылёво — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Бобылёво — село в Исетском районе Тюменской области.
 Бобылёво — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.